

Sigle 
PAV est un sigle de trois lettres, P, A et V, qui peut désigner :

 la pneumopathie associée au vapotage (PAV) ;
 la planche à voile ;
 Praille - Acacias - Vernets, un projet urbain dans le canton de Genève, en Suisse ;
 le code AITA de l’aéroport de Paulo Afonso au Brésil ;
 un point d'apport volontaire, ou déchèterie ;
 le sigle anglais pour Personal air vehicle, un  ;

Abréviation 
Pav. est une abréviation qui peut désigner : 

 en botanique, José Antonio Pavón, Ruíz & Pav. étant celle de pour Hipólito Ruiz López et José Antonio Pavón ;
 en astronomie, la constellation du Paon.

Abréviation
Code